Vakbonden
 Confederação Geral dos Trabalhadores, een Portugese vakbond.
 Confederación General del Trabajo (Argentinië), een Argentijnse vakbond.
 Confederación General del Trabajo (Spanje), een Spaanse vakbond.
 Confederación General de Trabajadores (Chili), een Chileense vakbond.
 Confederación General de Trabajadores (Mexico), een Mexicaanse vakbond.
 Confederación General de Trabajadores (Paraguay), een Paraguayaanse vakbond.
 Confederación General de Trabajadores (Puerto Rico), een Puerto Ricaanse vakbond.
 Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), een Peruviaanse vakbond.
 Confédération Générale du Travail, een Franse vakbond.

Overig
 Cam Gear Drive
 Compagnie Générale Transatlantique, een Franse rederij.
 cognitieve gedragstherapie